Самохва́лова — женская форма русской фамилии .

Известные носительницы 
 Самохвалова, Алёна Александровна (род. 1980) — российская легкоатлетка.
 Самохвалова, Лидия Прохоровна (род. 1928) — Герой Социалистического Труда, звеньевая колхоза. 
 Самохвалова, Майя Николаевна (1929—2020) — советская и российская балерина, педагог. 
 Самохвалова, Светлана Анатольевна (род. 1972) — советская и российская велогонщица.
 Самохвалова, Тамара Викторовна (род. 1975) — белорусская гребчиха.

 Составные фамилии 
 Клещар-Самохвалова, Мария Алексеевна (1915—2000) — русский советский живописец.